El término Scone puede referirse:

 Scone, una localidad de Escocia.
 Scone, una localidad de Australia.
 Scone, un bollo de pan muy popular en el Reino Unido.